Negelin ist der Familienname folgender Personen:

 Ambros Negelin (1594–1658), 1634 Bibliothekar des Klosters St. Gallen
 Heinrich Negelin († 1520), deutscher Geistlicher
 Johannes Negelin († vermutlich 1533), Pedell der Universität Heidelberg; zudem Probst der Schwabenburse in Heidelberg

Siehe auch:
 Negelein
 Nägelein